2 miejscowości w Polsce: 
 Janiszowice – wieś w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Bobrowice 
 Janiszowice – wieś w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Brody